Bosznia-Hercegovina
 Tomašica, falu Prijedor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Tomašica, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében